Melchor ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique de Melchor, eigentlich Enrique Jiménez Ramírez (1950–2012), spanischer Flamencogitarrist
 Fernanda Melchor (* 1982), mexikanische Schriftstellerin 
 Manny Melchor (* 1969), philippinischer Boxer